Старший слуга — управитель королівського двору у Франкському королівстві.
 Старший слуга — завідувач господарством і прислугою в Східній Європі. Дворецький.
 Слугар — завідувач господарством при дворі Молдавського Господаря.

Посилання 
 Слуга //